Dune  o Duna (novel·la) , novel·la escrita per Frank Herbert
 Dune (pel·lícula de 1984), pel·lícula de 1984 dirigida per David Lynch
 Dune (pel·lícula de 2021), pel·lícula de 2021 dirigida per Denis Villeneuve